Сте́фенсон (традиционная передача английской фамилии ; более корректная и соответствующая фактическому произношению передача фамилии — Сти́венсон) — английская фамилия. Известные носители:
 Стефенсон, Генри Фредерик (1842—1919) — британский адмирал и арктический исследователь.
 Стефенсон, Джордж (1781—1848) — известный английский инженер-конструктор, внёсший крупный вклад в развитие паровозостроения.
 Стефенсон, Нил (известен как «Стивенсон»; род. 1959) — американский писатель-фантаст.
 Стефенсон, Роберт (1803—1859) — английский инженер-строитель, сын Джорджа Стефенсона.
 Стефенсон, Хью Саутерн (1906—1972) — британский дипломат.
 Стефенсон, Эндрю (род. 1981) — британский политик.

См. также 
 Стефанссон
 Стивенсон

Примечания